Liste der Baudenkmale in Briesen steht für:

 Liste der Baudenkmale in Briesen (Mark), Stadt Briesen (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Liste der Baudenkmale in Briesen (Spreewald), Gemeinde Briesen, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg